The Sheriff's Mistake – film del 1911 diretto da Milton J. Fahrney
 The Sheriff's Mistake – film del 1912 diretto da Francis J. Grandon